Кессіньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 60 км на південь від Руана, 14 км на південний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Кессіньї і Гарансьєр було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Баронні.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Кессіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кессіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер